Casablanca henviser til flere artikler:

 Casablanca – en by i Marokko
 Grand Casablanca – en region i Marokko
 Casablanca (film) – en film